Чемпионат Нидерландов по футболу 1997/1998 является 42 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 27 раз чемпионом Нидерландов стал Амстердамский Аякс. Также он выиграл и Кубок Голландии, сделав тем самым дубль.

Турнирная таблица 

<small>И — Игр сыграно; П — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие
 О сезоне 1997/98 на официальном сайте

1997/1998
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1997 году
Спорт в Нидерландах в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998